

Astronomia 
 M11 – numero del Catalogo di Messier per l'Ammasso dell'Anitra Selvatica

Trasporti 
 M11 – autostrada britannica Londra-Cambridge
 M11 – linea filoviaria Teverola – Scampia (Italia)
 M11 – linea della metropolitana di Istanbul

Altro 
 M-11 – sigla degli attentati dell'11 marzo 2004 a Madrid
 La pistola mitragliatrice Ingram MAC-11